La braunite-II è un minerale di manganese il cui nome deriva dalla sua similitudine con la braunite classificato come una varietà di braunite ricca di calcio.

Abito cristallino

Origine e giacitura 
La braunite-II si forma nei giacimenti di manganese ossidati.

Forma in cui si presenta in natura 
La braunite-II si presenta solitamente in masse compatte.

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Nesosilicati
Specie mineralogiche non riconosciute dall'IMA
Varietà di minerali